Golyam Kara Basch kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Kara basj, berg, Chaskovo, 
 Goljam Kara Basj, berg, Chaskovo, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar